Чистякі́вська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Чистяківська вулиця — вулиця в Києві.
 Чистяківська вулиця — вулиця в Горлівці.

Вулиці